Д’Обинье́ () — французская фамилия. Известные носители:
 Те́одор Агри́ппа д’Обинье́ (1552—1630) — французский поэт, писатель и историк.
 Франсуа́за д’Обинье́, маркиза де Ментено́н (1635—1719) — воспитательница детей Людовика XIV и мадам де Монтеспан, затем официальная фаворитка короля и его морганатическая жена.

См. также 
 Д’Обиньи